Oculus – otwór w ścianie
 Oculus – film z 2013 roku

Zobacz też 
 Reality Labs
 Oculus Rift

de:Oculus
en:Oculus (disambiguation)